Thomas Pakenham ist der Name folgender Personen:

 Thomas Pakenham (Politiker) (1649–1703), Großvater des folgenden
 Thomas Pakenham, 1. Baron Longford (1713–1766), irischer Peer und Politiker
 Thomas Pakenham (Admiral) (1757–1836), britischer Admiral und Politiker
 Thomas Pakenham, 2. Earl of Longford (1774–1835), irischer Peer
 Thomas Henry Pakenham (1826–1913), Politiker
 Thomas Pakenham, 5. Earl of Longford (1864–1915), britischer General
 Thomas Pakenham, 8. Earl of Longford (* 1933), britischer Historiker und Schriftsteller